Транк:
 Канал связи
 Соединительная линия
 Транк — Бермудский остров
 Транк, Джош (род. 1984) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.